Національний дивізіон Молдови 2017 () — 27-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став Шериф.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дачія вирішив не заявлятись на наступний сезон.</small>

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Дивізіон A Молдови 2017

Примітки

Посилання 
 Інформація на сайті Молдовської федерації футболу 
 Інформація на moldova.sports.md 
 Інформація на uefa.com 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2017
Молдова